«Убийца поневоле» — советский фильм 1990 года снятый на киностудии «Узбекфильм» режиссёром Музрабом Баймухамедовым.

Сюжет 
Боксёр Атабек оказывается втянутым в разборки мафии, случайно спасая свою бывшую жену Елену, которую как свидетельницу убийства наркодельца Храпа убивает её нынешний муж — сутенёр Холёный… Случайно в драке убив Холёного Атабек оказывается в тюрьме и теперь, чтобы защитить Елену от мафии, ему нужно совершает побег…
среднеазиатский вариант перестроечного боевика про мафию. … роковой любовный треугольник, драки, погони, убийство поневоле — то самое, вынесенное в заглавие, побег из следственного изолятора, захват и передача заложницы…

В ролях 
 Бекзод Мухаммадкаримов — Атабек
 Вероника Изотова — Елена
 Сайдо Курбанов — Джабаров
 Фарида Муминова — Севара
 Леван Мсхиладзе — Рустик
 Ментай Утепбергенов — Муравей
 Валерий Бондаренко — Брынза
 Айдар Гарапшин — Храп
 Ульмас Юсупов — Кобра
 Матякуб Матчанов — Тараев
 Якуб Ахмедов — начальник уголовного розыска
 Шухрат Иргашев — следователь
 Джавлон Хамраев — Каримов
 Айбарчин Бакирова — Саида
 Раджаб Адашев — сосед

 Съёмки 
Консультант фильма — боксёр Руфаи Рискиев, постановка трюков и работа каскадёра — Владимир Жариков.

 Рецензии 
 Н. Сиривля'' — Кулак сильнее закона // Искусство кино, № 3, 1992. — стр. 141—142

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы-боевики СССР
Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях